Jungar kan syfta på:

Dzungarer – ett östmongoliskt folkslag
Jungar, Ordos – en fana (fänika) i Inre Mongoliet
Jungar Qi – ett härad i Kina
Jungar, Nykarleby – en plats i Nykarleby

Personer
 Sune Jungar (1936–), en finländsk historiker